Jiangsu Classic 2009 — пригласительный снукерный турнир в Китае. Проводился в Уси (), провинция Цзянсу, с 4 по 7 июня 2009 года. Официальное наименование турнира — 2009 Wuzhou International Group Jiangsu Classic.

На предварительной стадии 2 группы по шесть человек, по двое лучших выходят в полуфиналы.

Призовой фонд 

 £ 20 000 Победитель
 £ 9 000 Финалист
 £ 8 000 Полуфиналисты
 £ 4 000 3 место в группе
 £ 2 000 4 место в группе
 £ 2 500 гарантированный бонус приглашённым из Топ-16
 £ 1 000 Высший брейк

Результаты

Групповой турнир

Группа А 

 М  — всего матчей
 МВ — выиграно матчей
 ФВ — выиграно фреймов
 ФП — проиграно фреймов
 Р  — разница фреймов
 О  — очки

(Брейки за 50 выделены скобками) Брейки за 100 — жирным.
 Дин Цзюньхуэй 1:2 Ли Хан, 29 — 47, 118(117) — 12, 38 — 73(65)
 Марк Аллен 2:0 Стивен Хендри,  77(60) — 40, 65 — 0
 Райан Дэй 2:0 Питер Эбдон, 132-0, 66(60)-51
 Дин Цзюньхуэй 2:1 Стивен Хендри, 80 — 47, 32 — 71(60), 64 — 43
 Райан Дэй 2:0 Марк Аллен, 53 — 52, 62 — 21
 Питер Эбдон 1:2 Ли Хан, 66(55) — 14, 44 — 68, 17 — 92
 Дин Цзюньхуэй 2:1 Марк Аллен, 92(40,52) — 45, 60(53) — 70, 92(78) — 26
 Райан Дэй 1:2 Ли Хан, 69 — 13, 8 — 77(77), 16 — 62(62)
 Питер Эбдон 1:2  Стивен Хендри,  64 — 16, 9 — 73(64), 28 — 66
 Райан Дэй 2:1 Стивен Хендри, 68(68) — 0, 14 — 102, 76(76) — 1
 Дин Цзюньхуэй 2:1 Питер Эбдон, 49 — 70(52), 70 — 46, 70 — 47
 Марк Аллен 2:0 Ли Хан, 79 — 44, 68(52) — 49
 Стивен Хендри 2:0 Ли Хан, 94 — 21, 71 — 7
 Марк Аллен 2:0 Питер Эбдон, 78 — 73, 86 — 32
 Дин Цзюньхуэй 2:0 Райан Дэй, 65 — 16, 53 — 35

Группа В 

(Брейки за 50 выделены скобками) Брейки за 100 — жирным.
 Шон Мерфи 2:0 Цзинь Лун, 54 — 52, 114 — 6
 Джо Перри 0:2 Марко Фу, 60 — 88, 13 — 74
 Алистер Картер 0:2 Марк Селби, 33 — 70, 2 — 124(92)
 Шон Мерфи 2:0 Марко Фу, 80 — 0, 72 — 0
 Алистер Картер 2:1 Джо Перри, 0 — 99(99), 96(38,56) — 22, 45 — 38
 Марк Селби 2:1 Цзинь Лун, 42 — 102, 68 — 41, 106 — 33
 Шон Мерфи 0:2 Джо Перри, 0 — 74(74), 0 — 80
 Алистер Картер 2:1 Цзинь Лун, 1 — 80, 85(81) — 15, 58 — 52
 Марк Селби 1:2 Марко Фу,  44 — 100(58,36), 74 — 6, 6 — 60
 Алистер Картер 0:2 Марко Фу, 29 — 55, 17 — 86(81)
 Шон Мерфи 2:0 Марк Селби, 84 — 29, 85(52) — 8
 Джо Перри 2:1 Цзинь Лун, 28 — 61, 53 — 44, 64 — 54(54)
 Марко Фу 2:0 Цзинь Лун, 69(54) — 29, 54 — 37
 Джо Перри 2:1 Марк Селби, 0 — 151(147), 68 — 56, 74(74) — 1
 Шон Мерфи 2:1 Алистер Картер, 76 — 63, 26 — 82(64), 86(85) — 0

Плей-офф 

 6 июня —  Дин Цзюньхуэй 5:1  Марко Фу
 76-51, 0-63, 125(104)-0, 128(124)-1, 97(97)-0, 72(72)-0
 6 июня —  Шон Мерфи  2:5  Марк Аллен
 4-110(86), 64-55, 25-66(61), 83(74)-1, 16-78(72), 4-124(88), 47-76

Финал

Сенчури брейки 

 147 — Марк Селби
 132 — Райан Дэй
 124, 117, 104 — Дин Цзюньхуэй
 114 — Шон Мерфи
 102 — Стивен Хендри

Ссылки 
 Jiangsu Classic 2009 на Top-Snooker 

Jiangsu Classic
2009 год в снукере